9. etape af Tour de France 2021 er en 144 km lang  med 4612 højdemeter, som køres den 4. juli 2021 med start i  og mål i . Det er sidste etape inden løbets første hviledag.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

09